Михаэль Унтергуггенбергер (; , Хопфгартен-им-Бриксенталь — , Вёргль) — австрийский муниципальный деятель, городской голова (1931—1934) города Вёргль (), руководитель успешного проекта по внедрению свободной экономики Гезелля в своём городе.

Унтергуггенбергер повторил в большем масштабе широко известный в то время опыт применения концепции Гезелля вслед за владельцем угольной шахты Максом Хебером в баварском посёлке Шваненкирхен (около 500 человек, в основном безработные горняки и их семьи). На аналогичных принципах в 1934 году был основан швейцарский WIR Bank.

До сего времени сохранился мост, построенный бывшими безработными в Вёргле. Благодарные потомки установили памятник своему бургомистру.

С 2003 года в Вёргле действует Институт имени Унтергуггенбергера.

Примечания 

Свободная экономика (Гезелль)
Региональные валюты